Анато́лий Жу́ков:
 Жуков, Анатолий Алексеевич (1904—1943) — советский военно-морской деятель, инженер-контр-адмирал.
 Жуков, Анатолий Борисович (1901—1979) — советский лесовед, академик АН СССР.
 Жуков, Анатолий Власович (1947—2023) — советский и российский лингвист.
 Жуков, Анатолий Галактионович (1921—2007) — советский и российский певец-тенор, профессор.
 Жуков, Анатолий Иванович (1923—1992) — советский учёный-математик, лауреат Сталинских и Ленинской премий.
 Жуков, Анатолий Михайлович (1938—1984) — советский футболист.
 Жуков, Анатолий Николаевич (1931—2013) — советский писатель.
 Жуков, Анатолий Павлович (1903—1993) — советский генерал-майор авиации.
 Жуков, Анатолий Петрович (1943—2004) — советский футболист.
 Жуков, Анатолий Фёдорович (1896—1964) — советский архитектор.
 Жуков, Анатолий Яковлевич (1930—2015) — российский офицер Военно-Морского Флота, моряк-подводник.